Wilre is de historische naam voor enkele plaatsen: 

 Waltwilder, België
 Weyer, Duitsland
 Wolder, Nederland
 Wijlre, Nederland